Het seizoen 2012/2013 van AGOVV Apeldoorn was het tiende en naar later bleek laatste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Apeldoorn. De club kwam uit in de Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

De selectie stond onder leiding van trainer-coach Andries Ulderink, opvolger van de vertrokken oud-prof Hans van Arum. Aanhoudende financiële problemen werden AGOVV fataal in het seizoen 2012-2013. Op 8 januari 2013 verklaarde de rechter in Zutphen de club failliet. AGOVV kampte met een belastingschuld van 400.000 euro. De clubleiding had eerder een maand uitstel gekregen om dat bedrag alsnog te betalen. De vereniging had echter meer tijd nodig om het reddingsplan rond te krijgen. Het reddingsplan van oud-doelman Henk Timmer, directeur van AGOVV, mocht daardoor niet meer baten.

Op 17 januari liet de KNVB weten dat het faillissement onherroepelijk is geworden. De licentie om betaald voetbal in Nederland te mogen spelen, kwam daardoor per direct te vervallen. De door AGOVV Apeldoorn gespeelde wedstrijden in de Jupiler League werden alle met terugwerkende kracht als niet gespeeld beschouwd.

In het bekertoernooi verloor de club in de tweede ronde van Sparta Rotterdam (3-2). Topscorer werd aanvaller Joey Godee met twaalf treffers in achttien competitieduels.

Eerste divisie

Grafiek

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van AGOVV Apeldoorn

Voetnoten

 2012/13
AGOVV Apeldoorn